Rory est un prénom, généralement masculin, d’origine gaélique. Il s'agit d'une version anglicisée du gaélique irlandais Ruaidhrí/Ruairí ("roi rouge"), qui est le nom des rois irlandais médiévaux Ruaidrí na Saide Buide et Ruaidrí Ua Conchobair, et du gaélique écossais Ruairidh/Ruaraidh.

Il est notamment porté par :
 Rory Best (1982) joueur de rugby à XV irlandais
 Rory Byrne (1944) ingénieur sud-africain
 Rory Calhoun (Francis Timothy McCown, 1922-1999)
 Rory Cochrane (1972) acteur américain
 Rory Culkin (1989) acteur américain
 Rory Delap (1976) footballeur irlandais
 Rory Fallon (1982) footballeur néo-zélandais
 Rory Gallagher (1948-1995) guitariste
 Rory Kelly (1961) est un réalisateur, producteur, acteur et scénariste américain
 Rory Kinnear (1978) acteur britannique
 Rory Kockott (1986) joueur sud-africain de rugby à XV
 Rory Lamont (dit Rudi, 1982) joueur de rugby à XV
 Rory Lawson (1981) joueur de rugby à XV
 Rory McCann (1969) acteur britannique de cinéma et de télévision
 Rory McIlroy (1989), est un golfeur professionnel nord-irlandais
 Rory Sabbatini (1976) golfeur Sud-Africain
 Rory Sutherland (1982) coureur cycliste australien
 Rory Sparrow (1958) ancien joueur américain de basket-ball de NBA
 Rory Underwood (1963), joueur de rugby anglais

Plusieurs personnages de fiction portent également ce nom :
 Rory Williams, personnage de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who, joué par Arthur Darvill
 Rory Gilmore, personnage de la série télévisée Gilmore Girls, joué par Alexis Bledel.

Homonymie de prénom